Desecration – gruppo musicale death metal britannico
Desecration – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2001, della serie Left Behind